Сальвадор принимал участие в двенадцати летних Олимпийских играх. Дебютировал на Играх в Мехико в 1968 году и с тех пор принимал участие во всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Монреале и в Москве. В зимних Олимпийских играх спортсмены Сальвадора не участвовали. Сальвадор никогда не завоёвывал олимпийских медалей.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Сальвадора на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на Sports-reference.com
 Сальвадор на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный Олимпийский комитет Сальвадора